Les Prunoideae, ou Amygdaloideae sont une sous-famille d'arbres et arbustes, communément appelés « drupacés », de la famille des Rosaceae.

Ses espèces se caractérisent par une fructification produisant des drupes et des feuilles généralement simples.

C'est notamment la sous-famille des pruniers, des pêchers, des cerisiers...

Principaux genres

Liste des genres 
Selon  :

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Rosaceae
Sous-famille de plantes (nom scientifique)